Sophie Alberti kan syfta på:

* Sophie Alberti (1826–1892), tysk författarinna
 Sophie Alberti (1846–1947), dansk kvinnosakskvinna